Арктомятлик () — род травянистых растений семейства .

Ботаническое описание 
Многолетние растения с длинными толстыми корневищами; стебли крепкие, в узлах утолщённые; основания побегов с довольно многочисленными тёмно-бурыми волокнистыми влагалищами старых листьев; пластинки листьев толстые; язычки по краю  мелкореснитчатые.

Соцветия — метёлки прямостоячие, сжатые или раскидистые, с утолщёнными веточками. Колоски (6)7—12(16) мм длиной, с 3—6(9) цветками; членики оси колоска с боков слегка сплюснутые, с относительно слабо выраженными сочленениями; колосковые чешуи с 3—5(7) жилками, по краю реснитчатые. Нижние цветковые чешуи 5—9(11) жилками, по краю длиннореснитчатые. Каллус с более менее равномерно распределёнными короткими прямыми или слабо извилистыми волосками, реже голый. Верхние цветковые чешуи по килям с короткими ресничками, цветковые плёнки неясно  двулопастные и многозубчатые. Пыльники 1,6—3 мм длиной.

Плоды — зерновки 2—2,9 мм длиной, свободные; рубчик продолговато-линейный, равный ¼ длины всей зерновки.

Хромосомы крупные, хромосомное число x = 7.

Географическое распространение 
Виды рода Arctopoa распространены на побережьях Северной Пацифики (один вид  —  — заходит и на Атлантическое побережье Северной Америки), включая побережье российского Дальнего Востока и некоторые из континентальных районов, также встречаются они в Восточной Сибири и в Центральной Азии.

Виды 
Род включает 8 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Злаки